Krümmel bezeichnet
 Krümmel (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht
 die Gemeinde Krümmel im Westerwaldkreis in Rheinland-Pfalz, siehe Krümmel (Westerwald)
 einen Ortsteil der Stadt Geesthacht im Kreis Herzogtum Lauenburg in Schleswig-Holstein, siehe Krümmel (Geesthacht)
 eine von der Firma „Alfred Nobel & Co.“ ab 1865 gebaute Sprengstofffabrik, siehe Dynamitfabrik Krümmel
 ein Kernkraftwerk in Geesthacht-Krümmel, siehe Kernkraftwerk Krümmel
 einen Ortsteil der Gemeinde Lärz im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern, siehe Krümmel (Lärz)

Krümmel ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Krümmel (1895–1942), deutscher Sportfunktionär und -wissenschaftler
 Hans-Jacob Krümmel (1928–2016), deutscher Betriebswirt und Hochschullehrer
 Otto Krümmel (1854–1912), deutscher Geograf

Siehe auch:
 Krümel